Зулцбах () може да се отнася за:

 Зулцбах-Розенберг, град в Горен Пфалц, Бавария
 Зулцбах (Хунсрюк), община в Рейнланд-Пфалц
 Зулцбах (Рейн-Лан), община в Рейнланд-Пфалц
 Зулцбах (Таунус), община в Хесен
 Зулцбах на Майн, община в Бавария
 Зулцбах на Mur, община в Баден-Вюртемберг
 Зулцбах (Саар), град в Саарланд
 Зулцбах (приток на Майн), река в Бавария

също:
 Пфалц-Зулцбах, херцогство
 Замък Зулцбах в Зулцбах-Розенберг, Горен Пфалц
 Беренгар I фон Зулцбах († 1125), граф на Зулцбах
 Берта фон Зулцбах († 1160), византийска императрица (1146-1159), съпруга на византийския император Мануил I Комнин
 Гертруда фон Зулцбах († 1146), римско-немска кралица, втората съпруга на крал Конрад III